Tom Jones, cantor galês
The History of Tom Jones, a Foundling - primeiro romance moderno, de Henry Fielding
Tom Jones (1917), filme mudo
Tom Jones (1963), filme com Albert Finney e Susannah York
Tom Jones (ópera)

 

Desambiguação